Шарль де Крой (; 1506/1507 — 11 декабря 1564, Сен-Гилен) — епископ Турне с 1524.

Биография 
Пятый сын Анри де Кроя, графа де Порсеан, и Шарлотты де Шатобриан.

В юности был назначен аббатом-коммендатарием Аффлигема в Брабанте и администратором Отмона в Эно, сменив своего старшего брата Гийома, ставшего кардиналом. Также был аббатом-коммендатарием Сен-Гилена.

В 1519—1522 учился в Лувенском университете, где одним из его преподавателей был теолог Яков Латомус. По окончании учёбы принял церковный сан.

В 1524 году был назначен Карлом V на пост епископа в завоеванном имперцами Турне, сменив Луи Гийяра, ставшего епископом Шартра. Архиепископ Льежский Эрар де Ламарк, которому подчинялась епархия Турне, согласился с этим назначением в обмен на ренту с епископства и аббатства Аффлигем.

Шарль продолжил теологическое образование в Риме, где 13 июня 1533 был рукоположен в епископы, и лишь 25 июля 1539 торжественно вступил в Турне, отслужив там свою первую мессу в следующем году.

В 1551 году был вызван Карлом V на Тридентский собор.

Покровительствовал ордену иезуитов; Турне стал вторым городом в Нидерландах, после Лувена, куда они были допущены. Первые трое братьев общества Иисуса прибыли в 1554 году, и позднее в Турне был основан первый нидерландский иезуитский коллеж.

В 1559 году, в ходе церковной реорганизации Испанских Нидерландов из епархии Турне были выделены две новые епископские кафедры для Гента и Брюгге. Шарль де Крой не оказал большого сопротивления преобразованиям, потребовав лишь денежную компенсацию за утраченные территории. Из-за задержки выплат у него произошел конфликт с епископом Брюгге Питером де Корте.

Как настоятель Аффлигема, противился переводу аббатства под юрисдикцию епархии Мехелена, и это событие произошло только в 1569 году.

К середине XVI века Турне стал самым крупным центром кальвинизма в Нидерландах, и в 1563 году епископ обратился за помощью к правительнице Маргарите Пармской, приказавшей жителям в августе того же года принести присягу на верность католической церкви.

Построил рядом с церковью в Мелдерте роскошный замок с парком, фруктовым садом, фонтанами и лабиринтом, но здание было уничтожено пожаром сразу же по окончании строительства.

Умер в аббатстве Сен-Гилен, погребен там же.

Примечания

Литература 
  
 , pp. 364—365
 , p. 29 
 Francquen Ch. J. de. Croy, p. 12 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826
 , col. 566
 , p. 574

Ссылки 
 Meldert, les très beaux restes d’un passé glorieux — Chateaux of Belgium

Дом де Крой
Епископы XVI века
Епископы Турне